Sport w Toruniu – obiekty sportowe i rekreacyjne oraz kluby sportowe istniejące w Toruniu.

Olimpijczycy

Kalendarium

W Królestwie Prus / Cesarstwie Niemieckim (1815-1920) 

 1894 - utworzono jedną z pierwszych organizacji sportowych w Toruniu: regionalny oddział Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
 po 1900 - przy obecnej ul. Moniuszki wybudowano Plac Turniejowy
 22 maja 1909 - założono pierwszy w Toruniu klub piłkarski: Sport Verein Thorn
 1909 - przy seminarium ewangelickim powstał piłkarski klub Seminar SC Eintracht Thorn
 1909 - przy seminarium katolickim powstał piłkarski klub Seminar FC 1909 Thorn
 25 września 1910 - powstał wielosekcyjny klub SC Vistula Thorn
 1910 - powstał klub piłkarski 61 Pułku Piechoty SpVgg von Marwitz Thorn
 1912 - powstał klub piłkarski FV Hohenzollern Thorn
 po 1914 - zbudowano Stadion Miejski przy ul. Sportowej w Toruniu

Okres międzywojenny (1920-1939) 

 16 sierpnia 1921 - powstało Wojskowe Koło Sportowe, które w 1922 roku przekształcono w Wojskowy Klub Sportowy Toruń a następnie w WKS Gryf Toruń
 10 sierpnia 1922 - założono wielosekcyjny klub TKS Toruń
 między sierpniem a wrześniem 1923 - na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej zbudowano drewnianą trybunę
 17 sierpnia 1924 - otwarto stadion wojskowy DOK VIII przy ul. Broniewskiego
 3 kwietnia 1927 - w Toruniu padła pierwsza bramka w historii polskiej ligi piłkarskiej - w pierwszej kolejce najwcześniej (godz. 15) rozpoczęły się mecze TKS Toruń : Polonia Warszawa i Klub Turystów Łódź : ŁKS Łódź, ale to w Toruniu już w 6 minucie Paweł Gumowski zdobył gola dla TKS
 15 lipca 1928 - pływaczka TKS Toruń Gertruda Skowrońska jako pierwsza Polka przepłynęła Zatokę Gdańską (na trasie Gdynia-Hel)
 1929 - przebudowano Plac Turniejowy przy ul. Moniuszki na korty tenisowe 
 23-24 września 1933 - w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn (bez udziału toruńskich drużyn)
 1934 - rozbudowano baseny garnizonowe przy ul. Kujawskiej o plażę, brodzik oraz mały ogródek jordanowski
 1935 - założono Aeroklub Pomorski
 1935 - założono KS Pomorzanin Toruń
 1937 - wybudowano wieżę spadochronową
 23 lipca 1937 - na zawodach lekkoatletycznych w Toruniu Stanisława Walasiewicz w biegu na 50m. osiąga wynik 6,4 s. Jest to wyrównanie ówczesnego rekordu Polski i świata (obu należących do niej).

II wojna światowa (1939-1945) 
 po 1939 - rozbudowano baseny garnizonowe przy ul. Kujawskiej
 7 maja 1940 - założono klub piłkarski SV Thorn
 1941 - powstał klub piłkarski Post-SG Thorn

Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945-1989) 

 styczeń 1946 - powołano do życia Akademicki Związek Sportowy UMK
 1950 - na torze przy ulicy Broniewskiego odbyły się pierwsze po wojnie zawody motocyklowe
 1953 - podjęto decyzję o budowie w Toruniu sztucznego lodowiska
 1956 - otwarto korty tenisowe Klubu Sportowego "Start - Wisła"
 20 października 1957 - otwarto przebudowany stadion przy ulicy Broniewskiego, któremu nadano imię Zbigniewa Raniszewskiego
 1960 - otwarto lodowisko Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego
 1961 - otwarto Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego
 21 lutego 1962 - założono Klub Sportowy „Apator”
 30 kwietnia 1968 - otwarto basen przy ZSMEiE
 1970 - Stadion Miejski przy ul. Sportowej w Toruniu został rozebrany
 1970 - zlikwidowano klub Gryf Toruń, który został wchłonięty przez ZKS Elanę Toruń
 1973 - otwarto letnie kąpielisko "Wodnik"
 1975 - halę Toruńskiej Fabryki Budowy Urządzeń Przemysłu Nieorganicznego przebudowano na halę "Olimpijczyk"
 maj 1978 - wybudowano halę sportową ZSPS i VIII LO, popularnie nazywaną "halą spożywczaka"
 6 lipca 1980 - w Toruniu odbył się finał Mistrzostw Polski juniorów w piłce nożnej, wygrany przez Polonia Bydgoszcz
1985 - otwarto Halę sportowo-widowiskową SP 28
 1986 - zadaszono lodowisko Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego
 1987 - otwarto basen Zakładów Włókien Sztucznych "Elana"

Po 1989 roku 

 1994 - stadion żużlowy otrzymał imię Mariana Rosego
 5 listopada 1996 - Rada Miasta Torunia podjęta decyzję o utworzeniu na bazie Zespołu Szkół Mechanicznych i klubów sportowych AZS UMK Toruń i Pacific Toruń Szkoły Mistrzostwa Sportowego
 2004 - zmodernizowano Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego
 2006 - na stadionie żużlowym przy ul. Broniewskiego zainstalowano sztuczne oświetlenie o mocy 900 luksów
 1 września 2006 - otwarto basen przy ul Hallera
 lipiec 2007 - w Toruniu odbył się finał Mistrzostw Polski juniorów w piłce nożnej, wygrany przez Amica Wronki
 11 lipca 2008 - otwarto boisko piłkarskie ze sztuczną trawą przy Szosie Chełmińskiej 75
 25 października 2008 - ostatnie zawody na stadionie żużlowym przy ul. Broniewskiego (finał Pomorskiej Ligi Młodzieżowej)
 29 listopada 2008 - oddano do użytku pierwsze 3 nowoczesne kompleksy sportowo-rekreacyjne, wybudowane w ramach programu Orlik 2012
 3 maja 2009 - otwarto nowy stadion żużlowy Motoarena im. Mariana Rosego
 2010 - zamknięto korty tenisowe Klubu Sportowego "Start - Wisła"
 czerwiec 2011 - otwarto kompleks basenów letnich na Skarpie
 7 lipca 2013 - otwarto halę tenisową w nowym kompleksie sportowym na Skarpie
 lipiec 2013 - władze miasta podpisały z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki porozumienie, którego przedmiotem jest wykorzystanie obiektów sportowych na terenie Torunia jako bazy szkoleniowej PZLA. Na mocy tego porozumienia PZLA zobowiązał się do uwzględnienia m.in. hali sportowo -widowiskowej jako obiektu strategicznego dla ogólnopolskich imprez, spotkań i zawodów lekkoatletycznych w latach 2014-2034
 27 września 2013 - otwarto Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK
 października 2013 - przy Szkole Mistrzostwa Sportowego powołano do życia Akademię Kolarska Michała Kwiatkowskiego
 10 sierpnia 2014 - otwarto halę widowiskowo-sportową przy ul. Bema
 16 grudnia 2016 - otwarto nową Przystań Toruń
 29 czerwca 2017 - otwarto Muzeum Sportu Żużlowego
 kwiecień 2018 - Toruń został ogłoszony organizatorem Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce w 2021
 22 czerwca 2018 - otwarto kompleks basenów letnich na Bydgoskim Przedmieściu
 14 września 2018 - rozpoczęto modernizację basenu miejskiego przy ul. Bażyńskich
 wrzesień 2018 - otwarto hale tenisową na Chełmińskim Przedmieściu
 8 października 2018 - Toruń otrzymał tytuł "Europejskie Miasto Sportu 2019"
 luty 2019 - rozpoczęto rozbudowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowe UMK
 5 maja 2019 - otwarto Toruńską Aleje Sportu Żużlowego
 sierpień 2019 - zmodernizowano halę sportową ZSPS i VIII LO
 styczeń 2020 - na Stadionie Miejskim zamontowano oświetlenie
 styczeń 2020 - Toruń znalazł się w gronie finalistów Nagród Biznesu Sportowego DEMES 2019 w kategorii Miasto Sportu
 maj 2020 - otwarto basen rehabilitacyjny przy Zespole Szkół nr 26
 wrzesień 2020 - oddano do użytku tor do speedrowera
 styczeń 2021 - zadaszono boisko treningowe przy ul. Przy Skarpie
 maj 2021 - utworzono Klub Anioły UMK Toruń i Akademię Wilfreda Leona
 26 września 2021 - otwarto Modelmania Park - obiekt z trzema torami dla zdalnie sterowanych modeli samochodów
 23 grudnia 2021 - zakończenie działalności i upadłość klubu Elana Toruń

Kluby sportowe

Występujące w rozgrywkach ligowych

Inne

Obiekty sportowe 
Do największych obiektów sportowych na terenie Torunia należy oddana do użytku w 2014 roku hala sportowo-widowiskowa przy ulicy Bema. Wielofunkcyjny obiekt o charakterze sportowo-widowiskowym wyposażony jest w jedyną w województwie i w kraju stałą sześciotorową bieżnię lekkoatletyczną o długości 200 metrów, a także w bieżnię treningową. Ponadto w hali znajdują się: ośmiotorowa bieżnia prosta do biegów sprinterskich, rozbieżnia do skoków w dal, trójskoku, skoku o tyczce i skoku wzwyż, a także rzutnia do pchnięcia kulą. Toruńska hala jest również przystosowana do dyscyplin zespołowych, takich jak: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, hokej halowy, tenis stołowy, halowy hokej na trawie, boks, kickboxing, badminton, tenis ziemny, szermierka, gimnastyka i akrobatyka sportowa.

Drugim co do wielkości obiektem sportowym w mieście jest Motoarena im. Mariana Rosego, zlokalizowana w zachodniej części Torunia. Jest najnowocześniejszym stadionem żużlowym nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Długość toru wynosi 325 metrów, a na trybunach stadionu może zasiąść ok. 15000 kibiców. Obiekt otwarty został w kwietniu 2009 roku. Odbywają się na nim rozgrywki ligowe toruńskich żużlowców, a także inne zawody czarnego sportu.

W Toruniu istnieje również kryte profesjonalne lodowisko Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego, aktualnie jedyny taki obiekt w województwie. Lodowisko powstało w 1960 roku, natomiast w 1986 roku obiekt został zadaszony. W latach 2004–2006 obiekt został gruntownie zmodernizowany. Służy toruńskim hokeistom oraz młodym toruńskim łyżwiarzom z MKS Axel Toruń.

Pozostałe obiekty sportowe 
Do obiektów sportowych i rekreacyjnych w Toruniu należą również:

 Lodowisko treningowe – Tor-Tor II
 kompleks Toruń Mentor (lodowisko, korty, sala do crossfit)
 Tor saneczkowy Rudelka
 Tor saneczkowy w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu
 Tor saneczkowy na Rubinkowie
 Basen – Mini Aqua-Park
 Basen – ZSMEiE
 Aqua Toruń (dawniej ZWCh Elana)
 Baseny przy SP8, SP28, SP16, SP32, SP29, SP30, SP24, SP5
 Basen rehabilitacyjny przy Zespole Szkół nr 26
 Basen – Uniwersyteckie Centrum Sportowe
 Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego w Toruniu
 Stadion ZKS Elana Toruń
 Ośrodek Sportowy SM Kopernik
 Stadion laskarzy Pomorzanina Toruń
 Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul. Przy Skarpie
 Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul. 63 Pułku Piechoty
 Hala sportowa ZSPS
 Hala sportowa Olimpijczyk
 Hale sportowe – SP 28 i SP 10
 Sale gimnastyczne UMK
 Przystań Toruń
 Przystań wioślarska i żeglarska – AKS
 Przystań wioślarska i żeglarska – AZS
 Przystanie wioślarskie i żeglarskie: Budowlani, Szkwał, Towimor i Walter
 Strzelnica Falco (strzelnica i paintball, Fort VIII)
 Strzelnica Euro Trade (paintball)
 Strzelnice Auto Trezor (strzelnica), Sportowa (Fort I), Myśliwska (Glinki) i Kurkowe Bractwo Strzeleckie (Fort VII)
 Pole golfowe Tatfort (Fort IV)
 Pole golfowe Country Club (Toruń-Górsk)
 Boisko do siatkówki plażowej przy Centrum Siatkówki Plażowej UKS Budowlanka Toruń (Legionów 19/25)
 Lotnisko Sportowe – Aeroklub Pomorski (Bielany)
 Awix Racing Arena – tor gokartowy
 MotoPark Toruń – tor szkoleniowo – sportowy 
 Skatepark – ul. Bema
 Skatepark – ul. Olsztyńska
 Park Linowy – Barbarka
 Ściana wspinaczkowa – Bella wellness Centrum
 Ściana wspinaczkowa – Walter
 Ściana wspinaczkowa – Tor-Tor
 Ściana wspinaczkowa – nowa hala sportowo-widowiskowa
 Ścianki wspinaczkowe – Piernikowe Miasteczko (dla dzieci), SP 10 i GATO
 Korty tenisowe – OSiR
 Korty tenisowe – ul. Świętopełka
 Korty tenisowe – TTT Real, Jurmet (3 kryte hale) Lubicz i TKM
 Stadniny koni – Gospodarstwo Agroturystyczne Łucji i Józefa Ciurusiów (Kaszczorek), Agrofood (Grabowiec), Jaskółcza 11 (Wrzosy), Rancho (Mała Nieszawka), Fundacja Ducha, Ogród Zoobotaniczny, Brzoza Toruńska, Rubbens (Papowo Toruńskie), Dolina Koni (Otłoczyn)
 Tor rowerowy – pod zarządem Toruńskiego Stowarzyszenia Sportów Alternatywnych (Na Skarpie, w przebudowie)
 Tor rowerowy - Kaszczorek
 Plaża miejska – błonia nadwiślańskie
 kompleks basenów letnich Na Skarpie
 kompleks basenów letnich na Bydgoskim Przedmieściu
 kompleks basenów letnich na terenie Campingu Tramp

Imprezy sportowe 
W Toruniu organizowane były i są liczne międzynarodowe i ogólnopolskie zawody sportowe. Do największych i najważniejszych należały i należą:

Cykliczne 

 Międzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet Bella Cup (od 1995 roku) - turniej tenisowy kobiet rangi ITF 60000 $
 Maraton Toruński (od 1983)
 Halowy Europejski Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup (od 2015 roku)
 Grand Prix IMŚ na żużlu (od 2010)
 Grand Prix Polski na żużlu (od 2010)
 Toruń Curling Cup (w latach 2008-2016 jako Mentor Curling Cup, od 2016 pod obecną nazwą) - najstarszy istniejący turniej curlingowy w Polsce
 Mistrzostwa Torunia w Speedwayu na Lodzie (2004-2018, obecnie zawieszone) - turniej charytatywny na rzecz hospicjów Światło i Nadzieja
 Świąteczna Bitwa Gwiazd  (od 2010 roku) - charytatywny turniej curlingowy z udziałem polityków, dziennikarzy i sportowców

Okazjonalne 
 Puchar Polski we Wspinaczce Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w prowadzeniu i na czas (2019)
 XIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Piłce Siatkowej Mężczyzn (2015)
 Mentor Nestle Nesquik Toruń Cup 2015 -  międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym
 X Halowe mistrzostwa Europy weteranów w lekkoatletyce (2015)
 59. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce (2015)
 Wojak Boxing Night (2015)
 Toruń Basket Cup (2014) - międzynarodowy turniej w koszykówce mężczyzn
 Mistrzostwa Europy w Speedrowerze (2014)
 XIX Samolotowe Rajdowe Mistrzostwa Świata (2014)
 XII Ogólnopolski Turniej Deblowy Kobiet BABA CUP (2014)
 89. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce (2013)
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie I Dywizji (2009)
 Euro Ice Hockey Challenge (2007, 2015)
 4. Mistrzostwa Polski w Curlingu /eliminacje i półfinały/ (2007)
 23. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce (2006)
 Puchar Polski w hokeju na lodzie (2006)
 Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w lekkiej atletyce
 Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Mężczyzn w Hokeju na Trawie
 Mistrzostwa Polski Amatorów w skokach przez przeszkody
 Speedway Best Pairs Cup
 Speedway European Championships

Stowarzyszenia 

Stowarzyszenia i związki sportowe w Toruniu:

Nagrody i wyróżnienia 
 2020 - Statuetka Demes za rok 2019 – Nagroda Biznesu Sportowego w kategorii Miasto Sportu
 2021 - "Za zasługi dla sportu polonijnego" nagdora przyznana przez Wspólnotę Polską

Przypisy